Алессандра Оливия Торресани (; род. 29 мая 1987, Пало-Алто) — американская актриса. Известна по роли Зоуи Грейстоун в научно-фантастическом сериале «Каприка».

Ранние годы 
Единственный ребёнок в семье Марсии Глоу и Джеймса Сильвестра Торесона. В возрасте двух лет уже училась петь и танцевать. Обладатель чёрного пояса в боевом искусстве тхэквондо с 9 лет.

Карьера 
Первое появление на телевидении в шоу-программе «WB Kids Club» в Сан-Франциско. После этого юную артистку стали замечать и приглашать в телесериалы на детские роли. А в 2000-м Алессандра вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес. Снялась в сериалах: «Скорая помощь», «Военно-юридическая служба», «КаБлам» и др. В большом кино снялась сыграв в комедии Эрика Хендершота «Большой бедлам» (Baby Bedlam) в 2000 году. В том же году Алессандре досталась роль главной героини в картине Дэвида Роя «Mad Song». В 2004-м сыграла главную героиню фильма Стюарта Гилларда «Поверь в себя». Когда она повзрослела, её роли, как например в сериале «Happy Campers», в 2008-м году, стали взрослеть вместе с ней — роль дерзкой, сексуальной и напористой Дилан Диксон. В том же 2008 году актриса вошла в состав нового проекта «Терминатор: Битва за будущее» (Terminator: The Sarah Connor Chronicles). В стартовавшем в 2009-м году, в сериале «Каприка» (Caprica) Алессандре досталась главная роль — Зои Грейстоун. Это спин-офф сериала Звёздный крейсер «Галактика» (Battlestar Galactica).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы США